Picripleuroxus är ett släkte av kräftdjur. Picripleuroxus ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladfotingar
Picripleuroxus